Sigo fresh è un singolo dei rapper argentini Fuego e Duki pubblicato il 13 febbraio 2019.

Tracce

Note